Azyl – miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia

Filmy 
 Azyl – polski film dokumentalny z 1966 roku w reż. Grzegorza Lasoty
 Azyl – polski film psychologiczno-obyczajowy z 1978 roku w reżyserii Romana Załuskiego
 Azyl (oryginał: Asylum) – amerykański dramat z 1997 roku w reż. Jamesa Seale'a.
 Azyl (oryginał: Panic Room) – amerykański thriller z 2002 roku w reż. Davida Finchera
 Azyl (oryginał: The Zookeeper's Wife) – amerykański dramat z 2017 roku w reż. Niki Caro na podstawie powieści Diane Ackerman

Inne 
 Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim ZOO (oryginał: The Zookeeper's Wife) – amerykańska powieść Diane Ackerman z roku 2007, tłumaczenie polskie z roku 2009
 Asylum